DDS – bezpośrednia synteza cyfrowa (ang. Direct Digital Synthesis)
Microsoft DirectDraw Surface (DDS) – format plików danych z grafiką bitmapową
 Zespół Denysa-Drasha (ang. Denys-Drash syndrome, DDS) – zespół wad wrodzonych
 Droga Dla Smakoszy – rodzaj drogi wspinaczkowej
 DDS (ang. Data Distribution Service) – standard OMG określający model komunikacji między urządzeniami